Le nom David Michel renvoie à :
David Michel (né en 1975), producteur français ;
David Michel (né en 1945), ventriloque français.